Jméno Bosco [bosko] může označovat:

 Henri Bosco (1888-1976) – francouzský spisovatel
 Jan Bosco (1815 – 1888) – italský katolický kněz
 založil římskokatolickou kongregaci Salesiáni Dona Bosca
 fotoautomat Bosco
 Bosco Sport – ruská společnost zabývající se výrobou a prodejem sportovního oblečení a vybavení

Externí odkazy